Le Cave ima više značenja:
 Le Cave, Bolzano
 Le Cave, Pisa